Джеймс Джон Рузвельт (; ), известный как Джеймс I. () — американский политик, юрист, бизнесмен и член семьи Рузвельтов.

Ранняя жизнь 
Римская цифра I в имени Джеймс I использовалась, чтобы отличить Джеймса Джона от других Рузвельтов с таким же именем. Родился 14 декабря 1795 года в городе Нью-Йорк в семье  (1759–1840) и Марии Ван Шаак (1773–1845). Был крещён в Голландской реформатской церкви. Джеймс Джон — правнук американского бизнесмена Йоханнеса Рузвельта. Брат Джеймса, , является отцом ,  и , а также дедом по отцовской линии президента США Теодора Рузвельта.

В 1815 году Джеймс Джон Рузвельт окончил  и в 1818 году был . Работал юристом в Нью-Йорке, став партнером юриста  (сына Джона Джея).

Карьера 
Будучи активным членом Демократической партии США, Рузвельт поддерживал Эндрю Джексона на президентских выборах в США в 1828 году. Рузвельт был избран олдерменом в 1828 и 1830 годах, был членом Ассамблеи штата Нью-Йорк в  и  годах и служил в Конгрессе США с , но отказался участвовать в следующий выборах.

В 1851 году Рузвельт стал судьей  и в течение одного срока был судьёй ex officio Апелляционного суда штата. С 1860 по 1861 год он был прокурором Южного округа Нью-Йорка. Изучал иностранное право в судах Англии, Нидерландов и Франции.

В бизнесе Рузвельт следовал традициям своего отца, торговца металлическими изделиями. После выхода на пенсию занялся сельским хозяйством. Он был первым президентом , основанной его кузеном .

Личная жизнь 
30 мая 1831 года, в Париже, Рузвельт женился на Корнелии Ван Несс (1810–1876), дочери губернатора Вермонта и   и Роды (урожденной Сэвидж) Ван Несс. Среди гостей на свадьбе был французский аристократ Жильбер Лафайет. У Джеймса и Корнелии было одиннадцать детей. Все, кроме троих, умерли в детстве или в раннем возрасте.

Рузвельт умер 5 апреля 1875 года в своём доме на Бродвее 836-838 в Нью-Йорке из-за осложнений, возникших после того, как он сломал бедренную кость при падении. Похоронен на кладбище Грин-Вуд в Бруклине, Нью-Йорк.

Примечания 

Политики США XIX века
Похороненные на кладбище «Грин-Вуд»
Предприниматели США
Джеймс Джон
Члены Палаты представителей от штата Нью-Йорк
Члены Демократической партии США от штата Нью-Йорк
Политики Нью-Йорка
Умершие в 1875 году
Родившиеся в 1795 году
Прокуроры США
Купцы